Каливода () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каливода, Курт (1914—1999) — австрийский шахматист, международный мастер ИКЧФ.
 Каливода, Ян Вацлав (1801—1866) — чешский композитор и скрипач.